Славя́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Славянская улица — улица в Астрахани
 Славянская улица — улица в Екатеринбурге.
 Славянская улица — улица в Костроме.
 Славянская улица — улица в Краснодаре.
 Славянская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Славянская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Славянская улица — улица в Новосибирске.
 Славянская улица — улица в Орле.
 Славянская улица — улица в Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Славянская улица (Лахта).
 Славянская улица (Усть-Славянка).
 Славянский переулок — улица в Томске.

Украина 
 Славянская улица — улица в Днепре.
 Славянская улица — улица в Донецке.
 Славянская улица — улица в Константиновке.
 В Луганске:
 1-я Славянская улица.
 2-я Славянская улица.
 3-я Славянская улица.
 4-я Славянская улица.
 Славянская улица — улица в Николаеве.
 Славянская улица — улица в Одессе.
 Славянская улица — улица в Сумах.
 Славянская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Славянская набережная
 Славянская площадь
 Славянский бульвар